Барташе́вич — фамилия. Известные носители:
 Барташевич, Александр Анатольевич (род. 1965) — латвийский политический деятель.
 Барташевич, Алексей Михайлович — Георгиевский кавалер (надворный советник; № 7467; 12 января 1846).
 Барташевич, Анатолий (род. 1937) — советский и латвийский политический деятель.
 Барташевич, Антон Антонович (1848 — после 1906) — вице-адмирал
 Барташевич, Антон Игнатьевич (ок. 1790 — 1851) — полковник флота, Георгиевский кавалер (1829).
 Барташевич, Владимир Петрович (1829—1886) — контр-адмирал.
 Барташевич, Константин Михайлович (1899—1975) — советский актёр театра и кино.
 Барташевич, Михаил Анатольевич (род. 1970) — латвийский политический деятель.
 Барташевич, Пётр Игнатьевич — капитан 1-го ранга, Георгиевский кавалер (№ 4029; 26 ноября 1826).